Kaple svatého Václava nebo Svatováclavská kaple se nachází na více místech:

Nad hrobem Václava
 Kaple svatého Václava v katedrále svatého Víta na Pražském hradě

Samostatné stavby
 Kaple svatého Václava (Běhařovice)
 Kaple svatého Václava (Bílka)
 Kaple svatého Václava (Blízkov)
 Kaple svatého Václava (Brno) (fotogalerie)
 Kaple svatého Václava (Brůdek)
 Kaple svatého Václava (Černíky) (foto)
 Kaple svatého Václava (Česká Čermná)
 Kaple svatého Václava (České Budějovice) – dnes kostel svatého Václava (České Budějovice)
 Kaple svatého Václava (Ejpovice) (foto)
 Kaple svatého Václava (Hlavatce)
 Kaple svatého Václava (Holasice)
 Školní kaple sv. Václava (Holešovice)
 Kaple svatého Václava (Hradiště)
 Kaple svatého Václava a svatého Izidora (Hrbov u Velkého Meziříčí) – Hrbov (Velké Meziříčí)
 Kaple svatého Václava (Hroška)
 Kaple svatého Václava (Chodská Lhota)
 Kaple svatého Václava (Jílové u Prahy)
 Kaple svatého Václava (Jindřichovice)
 Kaple svatého Václava (Jivina) (foto)
 Kaple svatého Václava (Keblice)
 Kaple svatého Václava (Kněžské Dvory) – zaniklá, zbořena r. 1962
 Kaple svatého Václava (Kobyly) (foto)
 Kaple svatého Václava (Křečkovice) (foto)
 Kaple svatého Václava (Křinec)
 Kaple svatého Václava (Lipová)
 Kaple svatého Václava (Litohrady)
 Kaple svatého Václava (Lysá nad Labem)
 Kaple svatého Václava (Malenice)
 Kaple svatého Václava (Mnichovský Týnec)
 Kaple svatého Václava (Mokrosuky)
 Kaple svatého Václava (Nadějov) (foto)
 Kaple svatého Václava (Netěchovice) (foto)
 Kaple svatého Václava (Opatovec)
 Kaple svatého Václava (Plzeň) – na Ústředním hřbitově města Plzně
 Kaple svatého Václava (Valdštejnský palác) – kaple ve Valdštejnském paláci v Praze
 Kaple svatého Václava (Praha 4 –  Krč) – v areálu Thomayerovy nemocnice (fotogalerie)
 Kaple svatého Václava (Praha 10 – Vinohrady) – v areálu Vinohradského hřbitova
 Kaple svatého Václava (Praha-Troja)
 Kaple svatého Václava (Prachová)
 Kaple svatého Václava (Předslavice), vrch Kostelec
 Kaple svatého Václava (Příšovice) (foto)
 Kaple svatého Václava (Rataje nad Sázavou)
 Kaple svatého Václava (Roztoky) (fotogalerie)
 Kaple svatého Václava (Sedlec)
 Kaple svatého Václava (Sedliště)
 Kaple svatého Václava (Staré Hraběcí)
 Kaple svatého Václava (Suché Vrbné) – zaniklá, zbořena r. 1955
 Kaple svatého Václava (Suchdol)
 Kaple svatého Václava (Svojkov)
 Kaple svatého Václava a svaté Anežky České (Šošůvka)
 Kaple svatého Václava (Štěpkov)
 Kaple svatého Václava (Třebešov)
 Kaple svatého Václava (Újezd) (foto)
 Kaple svatého Václava (Valteřice)
 Kaple svatého Václava (Vidim)
 Kaple svatého Václava (Víchová nad Jizerou)
 Kaple svatého Václava (Vlčí)
 Kaple svatého Václava (Vonoklasy) (foto)
 Kaple svatého Václava (Zámrsky)
 Kaple svatého Václava (Znojmo)
 Královská kaple Panny Marie a svatého Václava – někdejší brněnská kaple a oratoř (1297–1908)

jako součást jiných sakrálních objektů
 Zvíkovská kaple – palácová kaple svatého Václava na hradě Zvíkově

Související články 

 Kostel svatého Václava